Kieran Gibbs (Londen, 26 september 1989) is een Engels voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij verruilde Arsenal in augustus 2017 voor West Bromwich Albion. Gibbs debuteerde in 2010 in het Engels voetbalelftal.

Carrière 
Gibbs tekende in september 2007 zijn eerste profcontract bij Arsenal. Daarvoor  maakte hij zijn debuut tijdens een wedstrijd om de League Cup tegen Sheffield United. Arsenal verhuurde Gibbs in januari 2008 tot het einde van het seizoen aan Norwich City, op dat moment actief in de League One. In het seizoen 2011/12 werd hij de vaste linksback van Arsenal.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt tot 28 mei 2017

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van Arsenal FC
Lijst van spelers van Norwich City FC

Gibbs, Kieran